Alzano puede referirse a:
 Alzano Lombardo, municipio de la Provincia de Pescara, en Abruzos, (Italia).
 Alzano Scrivia, localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte.